Acanthophoenix är ett släkte av enhjärtbladiga växter som ingår i familjen palmer (Arecaceae).

Arterna förekommer ursprunglig på Maskarenerna öster om Sri Lanka. De hittas där nära havet. Dessa växter har liksom flera andra palmer stora blad i toppen av stammen som hos Acanthophoenix rubra blir 2 till 4 meter långa. De små blommorna är förenade i en vippa.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Acanthophoenix